Rheinsberg ist der Name folgender Ortschaften:

 Rheinsberg, eine Stadt im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg 
 Ryńsk (ehemals Rheinsberg im Landkreis Briesen (Westpr.), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Rheinsberg bezeichnet:

 Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte, Erzählung von Kurt Tucholsky
 Rheinsberg (Film), Verfilmung der Erzählung von Kurt Hoffmann
 Das Kernkraftwerk Rheinsberg nahe der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg 

Rheinsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rheinsberg (* 1956), deutsche Lyrikerin, Prosaautorin und Essayistin
 Raffael Rheinsberg (1943–2016), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Rheinberg (Begriffsklärung)
 Reinsberg